Трайчо Спасов може да се отнася за:

 Трайчо Спасов – български икономист
 Трайчо Спасов – български футболист